Anda Perianu – ex tennista rumena
 Gabriela Perianu – pallamanista rumena
 Ovidiu Perianu – calciatore rumeno